Второй дивизион Чили 1958 () — седьмой сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Сан-Луис Кильота», вылетевший из Примеры, а также «Унион Сан-Фелипе».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1958
Спорт в Чили в 1958 году
Чили